7-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Франции с 26 февраля по 8 марта 1970 года. Игры проводились в Сен-Назере, Кемпере, Ренне, Нанте, Байонне, Ангулеме, Ажене, Тулузе, Париже, Руане, Амьене, Эврё, Кане, Лонгви, Мюлузе, Агонданже, Страсбурге, Меце, Орлеане, Безансоне, Гренобле, Труа, Лионе и Бордо. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу в третий раз за свою историю отпраздновала сборная Румынии.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи за 9-12 места

Финальный Раунд 
Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала. Проигравшие в этих поединках сборные играют в матчах за 5-8 места.

За 5-8 места

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Чемпионаты мира во Франции
Февраль 1970 года
Март 1970 года
Международные соревнования по гандболу во Франции
Спорт во Франции в 1970 году